Estadio Municipal puede referirse a estas instalaciones deportivas:

 Estadio Municipal Juscelino Kubitschek, ubicado en Itumbiara, Brasil.
 Estadio Municipal João Guido, ubicado en Uberaba, Brasil.
 Estadio Municipal João Havelange, ubicado en Uberlândia, Brasil.
 Estadio Municipal Prefeito Dilson Luiz de Melo, ubicado en Varginha, Brasil.

 Estadio Municipal de Calama, ubicado en Calama, Chile.
 Estadio Luis Álamos Luque,  ubicado en Chañaral, Chile.
 Estadio Municipal de Concepción, ubicado en Concepción, Chile.
 Estadio Municipal Luis Valenzuela Hermosilla, ubicado en Copiapó, Chile.
 Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, ubicado en La Calera, Chile.
 Estadio Municipal de Los Ángeles, ubicado en Los Ángeles, Chile.
 Estadio Municipal Rubén Marcos Peralta, ubicado en Osorno, Chile.
 Estadio Municipal de Ovalle, ubicado en Ovalle, Chile.
 Estadio Municipal de Chinquihue, ubicado en Puerto Montt, Chile.
 Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, ubicado en Quillota, Chile.
 Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, ubicado en Limache, Chile.
 Estadio Municipal Joaquín Muñoz García, ubicado en Santa Cruz, Chile.
 Estadio Municipal de La Cisterna, ubicado en Santiago, Chile.
 Estadio Gabriel Donoso Vergara de La Florida, ubicado en Santiago, Chile.
 Estadio Municipal de La Pintana, ubicado en Santiago, Chile.
 Estadio Municipal de San Felipe, ubicado en San Felipe, Chile.
 Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela, ubicado en San Fernando, Chile.
 Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, ubicado en Talagante, Chile.
 Estadio Municipal Germán Becker, ubicado en Temuco, Chile.
 Complejo Deportivo Lo Blanco, ubicado en El Bosque, Santiago, Chile.

 Estadio Municipal de Anduva, ubicado en Miranda de Ebro, España.
 Estadio Municipal de Anoeta, ubicado en San Sebastián, España.
 Estadio Municipal El Molinón, ubicado en Gijón, España.
 Estadio Municipal de Riazor, ubicado en La Coruña, España.

 Stade Municipal, ubicado en Toulouse, Francia.

 Estadio Municipal Amatitlán, ubicado en Amatitlán, Guatemala.

 → véase Stadion Miejski.

 Estadio Municipal de Aveiro, ubicado en Aveiro, Portugal.
 Estadio Municipal de Braga, ubicado en Braga, Portugal.

 → véase Městský stadion.

 Estadio Municipal Casto Martínez Laguarda, ubicado en San José de Mayo, Uruguay.

Municipal, Estadio